Radka Kovaříková, née le  à Brno, est une patineuse artistique tchèque. Son partenaire était René Novotný, avec qui elle a été mariée de 1996 à 2011.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès

Notes et références

Liens externes 
 

Patineuse artistique tchèque
Patineuse artistique tchécoslovaque
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1992
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1994
Naissance en février 1975
Naissance à Brno
Championne du monde de patinage artistique
Naissance en Tchécoslovaquie